Rafael Garcia Aroca (1882 - ?), empresari i polític català
 Rafael García Cano (1935) pintor espanyol
 Rafael García Cortés (1958), futbolista espanyol
 Rafael García García, polític valencià, alcalde de Burjassot des de 2014
 Rafael García García (1986), futbolista espanyol
 Jesús Rafael García Hernández (1975), ballarí i coreògraf de flamenc espanyol
 Rafael García Pérez (1949) atleta i maratonià espanyol
 Rafael García-Valiño Marcén (1898-1972), militar espanyol